U.S. National Championships 1928 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1928 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 10–17 września, natomiast kobiety w dniach 20–27 sierpnia.

Była to czterdziesta ósma edycja turnieju męskiego i czterdziesta druga damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1928 w Stanach Zjednoczonych
1928 w tenisie ziemnym
US Open według lat